John Hastings est le nom porté par :

 John Hastings (1262-1313),  Hastings, noble anglais ;
 John Hastings (1287-1325),  baron Hastings, noble anglais ;
 Jean de Hastings (1347-1375),  de Pembroke, noble et soldat anglais ;
 Jean de Hastings (1372-1389),  de Pembroke, noble anglais ;
 John Hastings (1778-1854), homme politique américain. 
 John Hastings, dit Jack Hastings (v. 1858-1935), joueur de football irlandais ;
 John Hastings (né en 1985), joueur de cricket australien.